Hautot ist der Name mehrerer Gemeinden im französischen Département Seine-Maritime:

Hautot-l’Auvray
Hautot-le-Vatois
Hautot-Saint-Sulpice
Hautot-sur-Mer
Hautot-sur-Seine

Siehe auch:
Hotot-en-Auge
Hottot-les-Bagues